Сент-Андре́-Фаривілле́, Сент-Андре-Фарівілле () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північ від Парижа, 35 км на південь від Ам'єна, 23 км на північний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 193 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 543,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Андре-Фаривілле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-Фаривілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза